Pez ima više značenja:
 Pez, Belluno
 Pez, Trento